

Geografia

Argentina 
 San Antonio – città della provincia di Corrientes
San Antonio – città della provincia di Jujuy
San Antonio – città della provincia di La Rioja
 San Antonio – località della provincia di La Rioja
 San Antonio – città della provincia di Misiones
San Antonio – fiume che scorre nella provincia di Córdoba
 San Antonio de Areco – città capoluogo del partido omonimo
 Partido di San Antonio de Areco – partido nella provincia di Buenos Aires
 San Antonio de los Cobres – città della provincia di Salta
 San Antonio de Padua – città della provincia di Buenos Aires
 San Antonio Oeste – città della provincia di Río Negro

Cile 
 San Antonio – capoluogo della provincia omonima
Provincia di San Antonio – nella regione di Valparaíso

Colombia 
San Antonio – comune del dipartimento di Tolima
San Antonio de Palmito – comune del dipartimento di Sucre
San Antonio del Tequendama – comune del dipartimento di Cundinamarca

Costa Rica 
San Antonio – distretto del cantone di Alajuela
San Antonio – distretto del cantone di Alajuelita
San Antonio – distretto del cantone di Belén
San Antonio – distretto del cantone di Desamparados
San Antonio – distretto del cantone di Escazú
San Antonio – distretto del cantone di León Cortés
San Antonio – distretto del cantone di Nicoya
San Antonio – distretto del cantone di Puriscal

El Salvador 
 San Antonio – comune del dipartimento di San Miguel
 San Antonio La Cruz – comune del dipartimento di Chalatenango
 San Antonio Masahuat – comune del dipartimento di La Paz
 San Antonio Pajonal – comune del dipartimento di Santa Ana
 San Antonio Ranchos – comune del dipartimento di Chalatenango
 San Antonio del Monte – comune del dipartimento di Sonsonate

Filippine 
 San Antonio – municipalità nella provincia di Northern Samar
 San Antonio – municipalità nella provincia di Nueva Ecija
 San Antonio – municipalità nella provincia di Quezon
 San Antonio – municipalità nella provincia di Zambales

Guatemala 
San Antonio Aguas Calientes – comune del dipartimento di Sacatepéquez
San Antonio Huista – comune del dipartimento di Huehuetenango
San Antonio Ilotenango – comune del dipartimento di Quiché
San Antonio la Paz – comune del dipartimento di El Progreso
San Antonio Palopó – comune del dipartimento di Sololá
San Antonio Sacatepéquez – comune del dipartimento di San Marcos
San Antonio Suchitepéquez – comune del dipartimento di Suchitepéquez

Honduras 
 San Antonio – comune del dipartimento di Copán
 San Antonio – comune del dipartimento di Intibucá
 San Antonio de Cortés – comune del dipartimento di Cortés
 San Antonio de Flores – comune del dipartimento di Choluteca
 San Antonio de Flores – comune del dipartimento di El Paraíso
 San Antonio de Oriente – comune del dipartimento di Francisco Morazán
 San Antonio del Norte – comune del dipartimento di La Paz

Messico 
 San Antonio – municipalità dello stato di San Luis Potosí

Panama 

 San Antonio – comune della provincia di Veraguas

Paraguay 
 San Antonio – città del dipartimento Central

Stati Uniti 
 San Antonio – città della Florida
San Antonio – città del Nuovo Messico
San Antonio – città del Texas
 San Antonio – fiume del Texas

Altro 

 San Antonio – vascello dell'Armada Española

Pagine correlate 
 Sant'Antonio